Johann Georg Witthauer ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Witthauer (Komponist) (1751–1802), deutscher Komponist
 Johann Georg Witthauer (Forstinspektor) (1799–1876), deutscher Forstinspektor